Tobias Lundgren kan syfta på:

 Tobias Lundgren (musiker), har bland annat skrivit låtar till Melodifestivalen
 Tobias Lundgren (Jenziih), basist i musikgruppen Seremedy
 Tobias Lundgren (fotbollsspelare), spelat för Laholms FK
 Tobias Lundgren (friidrottare), löpare som tävlar för Spårvägens FK